NRC steht für:
 National Radio Club, amerikanischer Fernempfangsrundfunkhörerverein, siehe DX News
 National Redemption Council, eine Militärjunta im westafrikanischen Staat Ghana
 National Reform Council, ehemalige Militärführung in Sierra Leone
 National Republican Convention (Nigeria), eine politische Partei in Nigeria
 National Research Council (Vereinigte Staaten)
 National Research Council of Canada
 Native Representative Council, ein ehemaliges politisches Repräsentationsgremium für Schwarze in Südafrika
 NATO-Russia Council, NATO-Russland-Rat zur Zusammenarbeit von NATO und Russland in Fragen der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik
 Nellis Range Complex, ein militärisches Sperrgebiet im Süden Nevadas
 Nepal Research Centre, deutsches Forschungsinstitut in Kathmandu, Nepal
 Nigerian Railway Corporation, staatliche Eisenbahngesellschaft Nigerias
 Noise Reduction Coefficient in der Akustik: 0 = völlige Reflexion, 1 = völlige Dämmung
 Norwegian Refugee Council, eine norwegische Hilfsorganisation für Flüchtlinge
 NRC Group Finland, finnischer Eisenbahnbau-, Straßenbahnbau- und Gleisinstandhaltungsbetrieb
 NRC Handelsblad, niederländische Abendzeitung
 nrc.next, niederländische Tageszeitung
 Nuclear Regulatory Commission, die Aufsichtsbehörde für Kernenergie in den Vereinigten Staaten

nrc steht für:
 Norische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung